Tim D. White - paleontólogo estadunidense
Tim White (ilustrador) - conhecido por seus trabalhos em capas de revistas de fantasia e ficção científica
Tim White (wrestling) - ex-árbitro de WWE

Desambiguações de antropônimos